La fête de la Reine est la célébration d'une souveraine remarquable dans différents pays :

 Fête de la Reine ou Victoria Day, jour férié canadien (le lundi précédant le 25 mai) pour célébrer la fête de la reine Victoria, souveraine du Canada lors de la Confédération. Le même jour est aussi utilisé pour célébrer la fête du souverain canadien régnant.

 Fête de la Reine (en néerlandais : Koninginnedag) était la fête nationale du royaume des Pays-Bas qui fête l'anniversaire du roi et célèbre la monarchie de 1898 à 2013, depuis 2014 il s'agit de la fête du Roi.

Voir aussi